Кубок Бразилии по футболу 1962 года () — 4-й розыгрыш общенационального чемпионата по футболу в Бразилии. В 2010 году, согласно решению Конфедерации футбола Бразилии, данный турнир был приравнен по статусу к чемпионату Бразилии. Выигравший Кубок Бразилии 1962 года «Сантос» сумел защитить свой прошлогодний титул, таким образом фактически став 2-кратным чемпионом страны.

В том же сезоне «Сантос» также выиграл чемпионат штата Сан-Паулу, Кубок Либертадорес, Межконтинентальный кубок, а семь его игроков в составе сборной Бразилии выиграли чемпионат мира. Ставший вице-чемпионом «Ботафого» стал вторым базовым клубом сборной на этом Мундиале — пять игроков «одинокой звезды» стали двукратными чемпионами мира.

Участники

Ход турнира 
Почти весь турнир прошёл во второй половине 1962 года. Три финальных матча прошли с 19 марта по 2 апреля 1963 года. В кубке приняли участие 18 чемпионов штатов. Действующий чемпион «Сантос» был одновременно и чемпионом штата Сан-Паулу. Команды были разбиты по несправедливому со спортивной точки зрения географическому признаку («Север» и «Юг»), поскольку уровень региональнызх чемпионатов на юге страны в целом был выше, чем на севере. Команды проводили по два матча в плей-офф дома и в гостях, а в случае, если по итогам двух встреч команды набирали одинаковое количество очков, назначался дополнительный матч. Победитель южной группы выходил в полуфинал, где играл с автоматически квалифицированным в эту стадию турнира чемпионом штата Гуанабара. Аналогично, победитель северной пульки выходил в полуфинале на «Сантос» (действующий чемпион и чемпион штата Сан-Паулу).

В финальном противостоянии встретились «Сантос» и «Ботафого» — два базовых клуба сборной Бразилии. Футболисты «Сантоса» в трёхматчевом противостоянии сумели защитить свой титул. Общий счёт финальных игр — 10:6 (результаты матчей — 4:3, 1:3 и 5:0).

 Финальная стадия

Статистика 
 Финальные игры

Чемпионский состав 
 «Сантос»
 Вратари: Жилмар, Лаэрсио
 Защитники: Мауро Рамос, Калвет, Далмо, Олаво, Жетулио, Десио Брито, Зе Карлос Силверио
 Полузащитники: Лима, Зито, Тите, Менгалвио, Формига, Жуан Карлос
 Нападающие: Дорвал, Коутиньо, Пеле, Пепе, Паган, Освалдо, Тониньо Геррейро
 Главный тренер: Лула

Лучшие бомбардиры

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 1962 году
Футбол в Южной Америке в 1963 году
Спорт в Бразилии в 1962 году
Спорт в Бразилии в 1963 году